Цзэн Хао (曾浩):
 Цзэн Хао (род. 1988) — киноактёр.
 Цзэн Хао (род. 1963) — художник, преподаватель в Гуанчжоу, авангардист.
 Цзэн Хао (род. 1969?) — художник в Париже, занимается художественной адаптацией старинных буддийских росписей.
 Примечания